Зоологі́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зоологічна вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Зоологічна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Зоологічна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Зоологічна вулиця — вулиця в місті Полтава.

Вулиці